Даниил Олегович Криворучко (24 марта 1998, Оренбург) — российский футболист, защитник.

Биография 
Играл за команды «Оренбурга» в молодёжном первенстве (2016/17, летне-осенняя часть сезона-2018/19) и Первенстве ПФЛ (2017/18). За основную команду ФК «Оренбург» дебютировал 25 сентября 2018 года в гостевом матче 1/16 финала Кубка России против барнаульского «Динамо» (2:0).

На правах аренды выступал за «Носту» (в весенне-летней части сезона-2018/19) и «КАМАЗ» (2019/20). В июне 2020 года возвращён из аренды и заявлен за «Оренбург», 5 июля 2020 года сыграл первый матч в чемпионата российской премьер-лиги, выйдя на замену на 81-й минуте гостевого матча против «Рубина» (0:1). В августе 2020 года вновь был отдан в аренду в «КАМАЗ», за который в летне-осенней части сезона-2020/21 сыграл в 7 матчах. В январе 2021 года заключил арендное соглашение с «Тюменью» сроком до конца сезона.

В начале июля 2022 года перешёл в «Новосибирск», за который дебютировал 24 числа того же месяца, выйдя в стартовом составе в поединке первенства.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Оренбург-2»
Игроки ФК «Носта»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Новосибирск»